XLI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Bratysława – Katowice – Berlin w dniach 9-23 maja 1988 roku. Do 13-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 2013 km, wystartowało 115 zawodników z 20 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (9 maja 1988), Bratysława (3,1 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (10 maja 1988), Bratysława – Levice (137 km)

II etap, (11 maja 1988), Levice – Bańska Bystrzyca (153 km)

III etap, (12 maja 1988), Bańska Bystrzyca – Dubnica (162 km)

IV etap, (13 maja 1988), Dubnica – Żylina (133 km)

V etap, (14 maja 1988), Żylina – Zakopane (180 km)

VI etap, (15 maja 1988), dookoła Zakopanego (32 km), jazda indywidualna na czas

VII etap, (16 maja 1988), Nowy Targ – Katowice (189 km)

VIII etap, (17 maja 1988), Nysa – Wałbrzych (150 km)

IX etap, (18 maja 1988), Kamienna Góra – Legnica (196 km)

X etap, (20 maja 1988), Legnica – Drezno (190 km)

XI etap, (21 maja 1988), Drezno – Lipsk (176 km)

XII etap, (22 maja 1988), Lipsk – Halle (154 km)

XIII etap, (23 maja 1988), Dessau – Berlin (158 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Przypisy

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 530-534.
 Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1988
1988 w polskim sporcie
1988 w Europie